Dighe del Hongrin si riferisce a due dighe situate l'una accanto all'altra, nel Canton Vaud.

Diga del Hongrin Nord
Diga del Hongrin Sud